Sanges – cognome italiano
 Marco Sanges – fotografo italiano